James Reed – bobbista statunitense
 James Reed – pseudonimo di Guido Malatesta, regista e sceneggiatore italiano. 
James Reed – soldato statunitense
James Reed – regista britannico